Boiorix (cabdill boi) (segle II aC), cabdill dels bois
 Boiorix (rei cimbre) (segle II aC), rei dels cimbres